Die German Open 2022 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. März 2022 in Mülheim an der Ruhr statt.

Austragungsort 
 Westenergie Sporthalle

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Kento Momota (1. Runde)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Anthony Ginting (2. Runde)
 Lee Zii Jia (Halbfinale)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Ng Ka Long (1. Runde)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-Ying (2. Runde)
 Akane Yamaguchi (2. Runde)
 Chen Yufei (Finale)
 An Se-young (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (zurückgezogen)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Banned)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (zurückgezogen)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2022
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
Badminton 2022